

Воманді — місто, штат Вісконсин
 Воманді — переписна місцевість, штат Вісконсин